Plac Senacki w Helsinkach
 Plac Senacki w Petersburgu